Jüdischer Friedhof Ingelheim steht für:

 Jüdischer Friedhof (Nieder-Ingelheim)